Color Twins est le pseudonyme utilisé de 1996 à 2003 par les coloristes français Franck Guréghian et Christian Lerolle, tous deux nés en 1969, deux anciens élèves de l'Institut Saint-Luc de Bruxelles qui participaient à l'atelier 510 TTC de Jean-David Morvan et ont collaboré durant plusieurs années. Ils travaillent depuis séparément.

Principales publications 
 HK, t. 1-2, Glénat, coll. « Akira », 1996-1997.
 Amazones Century, t. 1-4, SOeil, 1997-1999.
 La Hache du pouvoir, t. 1 : Le Prince guerrier, Delcourt, coll. « Terres de légendes », 1997.
 Les Aventures d'Alef-Thau, t. 8 : Le Triomphe du rêveur, Les Humanoïdes associés, 1998.
 La Quête des réponses, Delcourt, coll. « Humour de rire », 1998.
 Sillage, t. 1-2 (avec Philippe Buchet), Delcourt, coll. « Neopolis », 1998-1998.
 Sir Pyle S. Culape, t. 1-2, Soleil, 1999-2001.
 7 secondes, t. 1-2, Delcourt, coll. « Sang froid », 2000-2001.
 Nomad, t. 5 : Mémoire cache, Glénat, coll. « Akira », 2000.
 La Mandiguerre t. 1 : De vrais boy-scouts, Delcourt, coll. « Neopolis », 2001.
 Les Nouvelles Aventures de Mic Mac Adam, t. 1-3, Dargaud, 2001-2003.
 Zorn & Dirna, t. 1 : Les Laminoirs, Soleil, 2001.
 Merlin, t. 5-6, Dargaud, 2002-2003.
 Al'Togo, t. 1 : 297 km, Dargaud, 2003.

Liens externes

Liens externes

Notes et références 

Coloriste français de bande dessinée
Duo français
Naissance en 1969